Pas de Calais, détroit qui marque la limite entre la Manche et la mer du Nord, et sépare la Grande-Bretagne (ville de Douvres) de la France (ville de Calais).
 Pas-de-Calais (62), Départements français, qui doit son nom au détroit.
 Communes du Pas-de-Calais, liste des 894 communes par ordre alphabétique.
 Arrondissements du Pas-de-Calais, les différentes sous-préfectures.
 Cantons du Pas-de-Calais, liste des 77 cantons français par arrondissement.
 Nord-Pas-de-Calais, région administrative française composée de deux départements, le Nord et le Pas-de-Calais.
 Conseil régional du Nord-Pas-de-Calais, basé à Lille.
 TER Nord-Pas-de-Calais, réseau TER de la région administrative.
 Le Pas-de-Calais, ancien cargo transformé en transport d'hydravions, en service dans la Marine nationale française durant la Première Guerre mondiale. Il éperonna le  le sous-marin Pluviôse